Себастьен Рот (; ) — швейцарский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1994 году в «Делемон». В 1998 году перешёл в «Золотурн». Через 2 года подписал контракт с клубом «Серветт». В 2005 году 11 матчей сыграл за французскую команду «Лорьян». Позже также выступал за ряд швейцарских клубовː «Шенуа», «Шаффхаузен» «Ле-Мон» и «Этуаль» (Каруж).

Карьера за сборную 
Рот был включён в состав сборной на Чемпионат Европы 2004 в Португалии. Но Себастьен не провёл ни одного официального матча за сборную.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Шаффхаузен»
 Профиль на сайте Football.ch

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Шаффхаузен»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Делемон»
Игроки ФК «Золотурн»
Игроки ФК «Ивердон-Спорт»